.ng – domena internetowa Nigerii
 ng – nanogram (zobacz: nano, gram)
 Ng, ng – dwuznak
 NG – National Geographic